SAA pode referir-se a:
 South African Airways - uma companhia aérea da África do Sul
 South Atlantic Anomaly - ou "Anomalia do Atântico Sul", uma anomalia no campo magnético terrestre.
 Colt Single Action Army - uma arma de fogo criada em 1873.

Desambiguação